Oberliga 1998/99 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 1998/99
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1998/99
 Fußball-Oberliga Hessen 1998/99
 Fußball-Oberliga Nord 1998/99
 Fußball-Oberliga Nordost 1998/99
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1998/99
 Fußball-Oberliga Südwest 1998/99
 Fußball-Oberliga Westfalen 1998/99